Франсиско Трухиљо Гурија има више значења:

 Франсиско Трухиљо Гурија, Сан Педро (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско Трухиљо Гурија (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско Трухиљо Гурија (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику